Spojení písmene R a číslice 11 může mít různé významy:

 Tumanskij R-11 – sovětský proudový motor
 Trichlorfluormethan (R11)
 železniční linka R11 v trase Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň